Рабига:

 Рабига, Роберт — немецкий шахматист, гроссмейстер
 Рабига Султан Бегим — дочь правителя тимурида Улугбека, супруга хана Узбекского улуса Абулхайрхана